Собор Александра Невского — православный храм в городе Старый Оскол Белгородской области, второй кафедральный собор Белгородской и Старооскольской епархии Русской православной церкви. Находится в слободе Гумны, микрорайоне Звёздный.

История 
Храм построен в 1903 году на средства жителей Гуменской слободы. Первым старостой был Алексей Васильевич Емельянов. Он похоронен с левой стороны от входа в храм. С правой стороны погребён главный жертвователь — Михаил Иванович Винников.

Храм имеет центральный престол в честь святого Александра Невского и приставной престол в честь святителя Онуфрия Старооскольского. Храм бесстолпный, крестообразный в плане, с трёхъярусной колокольней и тремя полуциркульными апсидами.

В конце 1930-х годов храм был закрыт представителями советской власти, однако в октябре 1945 года, после Великой Отечественной войны, вновь был открыт и духовная жизнь прихода вновь вошла в своё русло.

До 1995 года храм был обычным, приходским и отличался от других церквей города лишь тем, что в нём с 1955 года неизменно служили благочинные Старооскольского округа.
1 сентября 1995 года в связи с воссозданием Белгородской и Старооскольской епархии, храм был назначен вторым кафедральным собором епархии.

С 1 октября 1994 года при храме действуют воскресная школа для детей и катехизаторские курсы для взрослых. В 1998 году воскресная школа преобразована в православную гимназию. В сентябре 2009 года открыт Центр православной молодежи «Невский».

Храм является памятником архитектуры, построенным в стиле, сочетающем элементы греческого и русского искусства.

Надкладезная сень построена в 2006 году на территории Александро-Невского собора на пожертвования Ивана Гусарова, генерального директора старооскольской ассоциации «Промстройиндустрия», в память его сыновей — Василия и Сергея.

Иконостас собора трёхъярусный, резного дерева, позолоченный. Верхний ярус представлен одной иконой. Арочные завершения ярусов и декоративное убранство иконостаса выполнены в стилистике архитектуры собора.

К Святой Пасхе 1999 года мастерами Троице-Сергиевой лавры было завершено написание новых канонических икон для иконостаса в стиле Андрея Рублёва.

Особо чтимыми иконами собора являются: образ Божией Матери «Скоропослушница», великомученика Пантелеймона как благословение Святой горы Афон, образ Божией Матери «Озерянская» и «Казанская», преподобного Серафима Саровского с частицей святых мощей, благоверного князя Александра Невского с частицей святых мощей, священномученика Онуфрия.

Литература 
 Православные храмы земли Оскольской — Старый Оскол, 2008

См. также 
 Храм Рождества Христова (Старый Оскол)

Александра Невского
Старый Оскол
Старый Оскол
Старый Оскол
Старый Оскол
Памятники архитектуры
Храмы, построенные в 1903 году в России
1900-е годы в Белгородской области